Улица Маршака — улица в ряде городов бывшего СССР. Названы в честь советского писателя Самуила Маршака (1887—1964). В ряде случаев носят название улица Самуила Маршака.

Россия 
 Улица Маршака — улица в Воронеже.
 улица Самуила Маршака — улица в Москве (поселение Внуковское).
 Улица Самуила Маршака — улица в Петрозаводске.
 Улица Маршака — улица в Туапсе.
 Улица Маршака — улица в Чебоксарах.
 Улица Маршака — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Маршака — улица в Донецке.
 Улица Маршака — улица в Киеве.
 Улица Маршака — улица в Краматорске.
 Улица Маршака — улица в Кривом Роге.
 Улица Маршака — улица в Харькове.

См. также 
 Проспект Маршака